Jahrmarkt bezeichnet

 Jahrmarkt, Veranstaltung
 Jahrmarkt (Film), US-amerikanischer Film von 1980
 Balassagyarmat, Stadt in Ungarn
 Giarmata, Gemeinde in Rumänien
Siehe auch:
Pariser Jahrmarktstheater
Das Jahrmarktsfest zu Plundersweilern
Zenobia, der Jahrmarktselefant